Once Upon a Dream — перепетая песня американской певицы и композитора Ланы Дель Рей, выпущенная 26 января 2014 года на Walt Disney. Автором песни является Джек Лоренс, который написал её как саундтрек к мультфильму «Спящая красавица» в 1959 году по мотивам вальса из одноимённого балета Петра Ильича Чайковского. Песня перепетая Ланой Дель Рей является главным саундтреком к фильму 2014 года «Малефисента». Песня занимала первые места в чартах iTunes и Google Play. Клип не снимали. Так же песня «Once Upon a Dream» звучала в трейлере к фильму.

История создания 
Песня «Once Upon a Dream» переводится как «Однажды во сне». Песня написана Джеком Лоренсом к мультфильму «Спящая красавица» в 1959 году по мотивам вальса из одноимённого балета Петра Ильича Чайковского. Лана Дел Рей перепела песню как саундтрек к фильму 2014 года «Малефисента». Информация о выходе песни появилась в Твиттере Ланы Дель Рей 1 января 2014 года. Клип не снят. На канале Vevo есть аудио песни.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 «Maleficent (Original Motion Picture Soundtrack)» на «iTunes»

Песни Ланы Дель Рей